Guetta est un patronyme d'Afrique du Nord porté notamment par :
 Famille de Bernard Guetta :
Bernard Guetta, un journaliste et homme politique français, spécialiste de géopolitique internationale et prix Albert-Londres 1981 ;
Charles Guetta, l'oncle de Bernard Guetta ; homme d'affaires qui a investi dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur ;
Nathalie Guetta, demi-sœur de Bernard Guetta, actrice établie en Italie ;
David Guetta, demi-frère de Bernard et frère de Nathalie, DJ français mondialement connu ;
Cathy Guetta, ex-femme de David Guetta, femme d'affaires ;
Julien Guetta, réalisateur français ;
Thierry Guetta, un pochoiriste français.

Étymologie 
Ce nom proviendrait de :
 l'adjectif arabe kata signifiant coupant ou catégorique.
 selon l'historien Paul Sebag, ce nom viendrait du nom d'une tribu originaire du djebel Gharyan (Libye), près de la frontière tunisienne, où vivaient notamment les Juifs troglodytes. 
 Pour l'historien Jacques Taïeb, il s'agit d'un patronyme de souche berbère.

Notes et références 

Patronyme séfarade